Zonda peut désigner plusieurs choses :

Pagani Zonda, un modèle d'auto sport italien de la marque Pagani ;
Zonda (vent), un vent de föhn du versant est des Andes en Argentine ;
Département de Zonda, une des 19 subdivisions de la province de San Juan, en Argentine ;
Zonda Telecom, une compagnie de téléphones mobiles du Mexique ;
Zonda (cheval), un pure-sang de Nouvelle-Zélande.